Grumman F7F Tigercat – aereo militare statunitense
 Tigercat – missile antiaereo britannico